Menthéour est un patronyme porté notamment par :

 Erwann Menthéour (1973-), coureur cycliste, écrivain, chanteur et chef d'entreprise français ;
 Pierre-Henri Menthéour (1960-2014), coureur cycliste français ;